Franciaország
Champigny, település Franciaországban, Marne megyében
Champigny, település Franciaországban, Yonne megyében
Champigny-sur-Marne, település Franciaországban, Val-de-Marne megyében
Champigny-sur-Veude, település Franciaországban, Indre-et-Loire megyében
Champigny-le-Sec, település Franciaországban, Vienne megyében
Champigny-sous-Varennes, település Franciaországban, Haute-Marne megyében
Champigny-lès-Langres, település Franciaországban, Haute-Marne megyében
Champigny-en-Beauce, település Franciaországban, Loir-et-Cher megyében
Champigny-sur-Aube, település Franciaországban, Aube megyében
Champigny-la-Futelaye, település Franciaországban, Eure megyében